Первая лига  () — футбольная лига Украины, вторая по силе после Премьер-лиги. Управляется Профессиональной футбольной лигой Украины.

Самые успешные команды лиги — кропивницкая «Звезда», ужгородская «Говерла» и вторая команда киевского «Динамо» — по 3 чемпионских титула.

Регламент 

В сезоне 2021/22 в Первой лиге принимает участие 16 команд.

Команды, занявшие по результатам сезона 1 и 2 место в Первой лиге, перейдут в Премьер-лигу напрямую, а команды, занявшие 3 и 4 место играют стыковые матчи. В случае, если клуб Первой лиги откажется от повышения в классе, право на это получит клуб, занявший следующее место в турнирной таблице. Команды, занявшие 13-16 места — напрямую выбывают во Вторую лигу, а 12 место — играет стыковые матчи.

Участники 
В сезоне 2022/23 в Первой лиге выступят 16 клубов:

Все призёры 

 Примечания к таблице:
 Жирным шрифтом выделены клубы, поднявшиеся по итогам сезона в высшую/премьер-лигу.
 Цифра в скобках около названия команды-победительницы означает порядковый номер титула этой команды.
 В сезоне 1992 года турнир проходил в двух группах.

Количество побед по клубам

Примечания

Ссылки 
 Профессиональная футбольная лига Украины 
 «Бомбардиры и гвардейцы»  на сайте Sport.ua
 «Бомбардиры Первой лиги: Есып главная надежда сезона»  на сайте Sport.ua
 «Першопроходець Григорчук та рекордсмен Чуйченко. Кращі бомбардири Першої ліги»  на сайте UA-Футбол

Украина